Ряза́нь I — узловая пассажирско-грузовая железнодорожная станция I класса Московской железной дороги, на станции расположен один из двух главных вокзалов города Рязани.

Располагается на линии Москва — Рязань — Самара. Помимо главного хода, имеется однопутная соединительная ветвь на станцию Рязань II.

Пассажирское сообщение

Инфраструктура 

На станции 3 пассажирских платформы, соединённых пешеходным мостом. Первая платформа, начинающаяся у здания вокзала как боковая, далее переходит в островную. Эта платформа высокая, обслуживает 1-й путь и тупик. Низкая 2-я платформа островная, обслуживает 2-й и 3-й пути. Третья платформа на 4-м пути боковая, низкая, узкая и короткая, используется мало.

Историческое здание вокзала было перестроено в конце 1960-х гг.

Поезда дальнего следования 
Рязань-1 является первой остановкой при следовании из Москвы для поездов в направлении Поволжья, Южного Урала, Средней Азии, Казахстана (Караганды). Время стоянки для большинства поездов 12 минут. Часть поездов (Самара — Санкт-Петербург) меняют локомотив на станции.
По состоянию на июнь 2019 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Круглогодичное движение поездов

Сезонное движение поездов

Пригородные поезда 
Поезда в направлении Москвы по состоянию на апрель 2012 года: 4 пары в день до Рыбного (3 из них в будни), 1 до Дивова, 3 до Узунова, 4 до Голутвина (1 из них по выходным), 3 (обратно 3) до Москвы обычных и 3 — ускоренных электропоезда пригородного сообщения (пассажирский тариф, поезда 7040/7041, 7042/7043, 7044/7045), ранее имевших статус экспресса.

Поезда в направлении Кустарёвки: 2 пары до Гавердова, 2 до Ясакова, 1 до Шилова, 3 до Сасова, 1 до Кустарёвки, 2 до Пичкиряева.

См. также 

 Рязань II
 Лагерный (остановочный пункт)
 203 км (Московская железная дорога)

Примечания

Ссылки 
 Рязань. Описание станций РУЖД и их окрестностей
 Расписание поездов дальнего следования по станции Рязань-1
 Расписание электропоездов в направлении Москвы по станции Рязань-1

Вокзалы Рязани
Станции Московско-Рязанского региона Московской железной дороги
Грузовые станции
Станции 1 класса
Узловые железнодорожные станции